Jan Roelfs (1957) - Een Nederlands production designer
Jan Roelfs (1963) - Een Nederlands sportverslaggever